Le Championnat de squash du British Open féminin 1979 est l'édition 1979 du British Open qui se déroule au Centre de conférences de Wembley à Londres du  au 7 avril 1979. Un court préfabriqué avec des murs en bois et un mur de fond en verre a été érigé sur la scène, les arbitres sont assis dans les loges.  

Barbara Wall remporte le titre face à Sue Cogswell.

Têtes de série

Tableau final

Premier tour

Tableau principal

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1979
 British Open

féminin 1979
British Open féminin
Compétition de squash à Londres
Sport en Angleterre en 1979
Sport en février 1979
Sport en mars 1979